Avaspatak, Szatmár megye
 Bogdánfalva (Románia), Bákó megye
 Kézdiszárazpatak, Kovászna megye
 Szárazpatak (Bákó megye) korábbi román neve (ma Ștefan cel Mare)
 Szárazpatak (Maros megye)
 Valea Seacă (Bákó megye, községközpont)
 Valea Seacă (Iași megye)

Lásd még 
 Szárazpatak (egyértelműsítő lap)